Le vol Nature Air 9916 était un vol charter domestique devant relier le  l'aéroport de , petite station balnéaire de la cote pacifique du Costa Rica, dans la province de Guanacaste,  à l'aéroport international Juan-Santamaría de San José, la capitale du pays. Le Cessna 208 Caravan qui assurait ce vol, construit en 2001, s'est écrasé  peu après son décollage, tuant les 12 personnes à bord.
Le vol d'une durée prévue de 40 minutes était assuré par une compagnie régionale costaricaine . Une enquête du NTSB américain déterminera que l'accident a été provoqué par un décrochage aérodynamique de l'avion dû à une erreur du pilote. Nature Air cessera ses activités après cet accident.

Enquête
La direction générale de l'aviation civile costaricaine confiera l'enquête à la NTSB américaine, la plupart des victimes étant des ressortissants américains. 

En décembre 2019, deux ans après le crash, le NTSB publiera son rapport final de l'accident indiquant:

 L'équipage a échoué a maintenir la vitesse de vol lorsqu'il manœuvrait pour sortir d'une zone où le terrain s'élevait ce qui a conduit à un angle d'attaque de l'avion excessif et à un décrochage aérodynamique. A aussi contribué à l'accident, la décision de l'équipage de poursuivre le décollage alors face à un terrain s'élevant excédant la capacité de prise d'altitude de l'avion, le manque de rapports météorologiques adéquats disponibles pour la détermination du vent et le manque de formation documentée pour un aéroport nécessitant un départ non standard.

Victimes
Les victimes sont :
 deux familles de touristes américains (Mitchell Weiss, Irene Steinberg, Bruce Steinberg, Leslie Weiss, Hannah Weiss, Zachary Steinberg, William Steinberg, Ari Weiss et Matthew Steinberg) qui devaient prendre un vol à San José pour rentrer aux États-Unis, et leur guide américain, 
 le pilote, le capitaine Juan Manuel Retana, cousin de l'ancien président du Costa Rica Laura Chinchilla. Il avait  de vol. Avant de rejoindre Nature Air, il avait travaillé pour la compagnie régionale costaricaine  pendant 14 ans. 
 Le copilote, identifié par les médias locaux comme Emma Ramos.

Références 

Turkish Airlines 6491